IFW steht als Abkürzung für:
 Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden

IfW steht als Abkürzung für:
 Institut für Weltwirtschaft in Kiel
 Institut für Wintersport

ifw steht als Abkürzung für:
 Institut für Weltanschauungsrecht

Abkürzung